Grecia este o țară din Europa de Sud-Est.

Grecia se mai poate referi la:

 Grecia Antică
 Grecia Mare
 Grecia elenistică
 Grecia clasică
 Grecia Otomană
 Grecia romană
 Prima Republică Elenă, 1822–1832
 A Doua Republică Elenă, 1924–1935
 Regatul Greciei
 Grecia (canton) (în spaniolă: Cantón de Grecia), un canton din provincia Alajuela din Costa Rica
 Grecia, Costa Rica, un oraș din Costa Rica, capitala cantonului omonim

Vezi și
Greece (dezambiguizare)